Richard Martinez peut faire référence à :
 , un sénateur du Nouveau-Mexique ;
  (1989-), un footballeur américano-puerto-ricain ;
 , un producteur musical ;
 , un musicien.